Have a Nice Day — девятый студийный альбом Bon Jovi, выпущенный в сентябре 2005 года. Диск записан на студии Sanctuary Sound II в Нью-Джерси, и Ocean Way Recording в Голливуде. Альбом был продан количеством в 202 000 копий в первую неделю, и дебютировал на второй позиции на Billboard 200. Have a Nice Day получил платиновую сертификацию от RIAA и, по данным на март 2009 года, был продан количеством в 1 552 000 копий в США.

Список композиций 

‡ Не присутствует на японском и австралийском изданиях

Участники записи

Группа 
 Джон Бон Джови — вокал, акустическая гитара
 Ричи Самбора — гитара, бэк-вокал
 Хью МакДональд — бас-гитара, бэк-вокал
 Тико Торрес — барабаны, ударные музыкальные инструменты
 Дэвид Брайан — синтезатор, фортепиано, бэк-вокал

Дополнительные музыканты 
 Дэвид Кэмпбэлл — аранжировка

Чарты и сертификации

Чарты

Сертификации

Годовые чарты

Примечания 

Альбомы Bon Jovi
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums
Альбомы, сертифицированные как платиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Альбомы, спродюсированные Данном Хаффом